Sa Kaew (provincie), een provincie in het oosten van Thailand
Amphoe Mueang Sa Kaew, is het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het oosten van Thailand
Sa Kaew (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand